«Алта́й» — скорый фирменный пассажирский поезд Российских железных дорог № 036М/№ 036Н, курсирующий по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул. Первый рейс был совершён в 1967 году.

Поезд Алтай преодолевает около 3000 километров между Москвой и Барнаулом за 54 часа.
В 2011 году лишен статуса фирменного, ходит под номером 136М/136Н

Маршрут следования 
Фирменный поезд Алтай следует через населённые пункты и станции:

 Барнаул
 Среднесибирская
 Камень-на-Оби
 Карасук
 Татарская
 Омск
 Называевская
 Тюмень
 Екатеринбург
 Казань
 Арзамас
 Москва (Казанский вокзал)

Расписание 
Поезд формируется Западно-Сибирской железной дорогой. На станции Барнаул к поезду прицепляются вагоны беспересадочного сообщения Бийск-Москва (летом 4-7 вагонов, зимой 2-3 вагона) и Рубцовск-Москва (1-3 вагона).

 Москва — Барнаул: отправление по нечетным дням в 19:39; прибытие 04:00. В пути — 2 дня 8 часов.

 Барнаул — Москва: отправление по четным дням в 20.55; прибытие 05.35. В пути — 56 часов 40 минут.

Беспересадочные вагоны следуют от Барнаула до Бийска с поездом «Калина красная», а до Рубцовска — с поездом «Просторы Алтая»

Ссылки 
 Фото фирменного пассажирского поезда «Алтай» на сайте РЖД
 Поезд 35/36 «Алтай» Москва — Барнаул, общий вид вагона, на сайте www.transsib.ru

Примечания 

 

Фирменные поезда
Поезда России
Поезда Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожный транспорт Алтайского края